Il doppio  del Pekao Szczecin Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Dustin Brown e Rogier Wassen erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare in coppia.
Wassen ha giocato con Björn Phau, mentre Brown ha giocato al fianco di Ken Skupski. Entrambi sono stati eliminati ai quarti di finale.

Marcin Gawron e Andriej Kapaś hanno vinto questo torneo avendo sconfitto in finale Andrej Golubev e Jurij Ščukin per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Julian Knowle /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Dustin Brown /  Ken Skupski (quarti di finale)

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (quarti di finale)
  Björn Phau /  Rogier Wassen (quarti di finale)

Tabellone

Note
 

Pekao Szczecin Open 2011